Línea 320 puede referirse a:

 Línea 320 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 320 de autobuses interurbanos de Madrid.